In Engeland:
 Salisbury (Verenigd Koninkrijk), een plaats in het Engelse graafschap Wiltshire
 Salisbury (district), een voormalig district
 In Zimbabwe:
 De oude naam van de hoofdstad Harare
 In Australië:
Salisbury (Australië), een plaats in de Australische staat Zuid-Australië
City of Salisbury, een lokaal bestuursgebied van Zuid-Australië
 In Canada:
Salisbury (Canada), een plaats in de Canadese provincie New Brunswick
 In de Verenigde Staten:
Salisbury (Connecticut)
Salisbury (Maryland)
Salisbury (Massachusetts)
Salisbury (Missouri)
Salisbury (New Hampshire)
Salisbury (Herkimer County), New York
Salisbury (Nassau County), New York
Salisbury (North Carolina)
Salisbury (Pennsylvania)
Salisbury (Vermont)
Muziek:
Salisbury (Uriah Heep), een studioalbum van de rockband Uriah Heep